Velika depresija se lahko nanaša na pojme:
 Velika gospodarska kriza med leti 1929 in 1933
 Velika depresivna motnja (duševno motnja osebe).